Andrea Renzi – regista teatrale e attore italiano
 Andrea Renzi – cestista italiano